HAP, sigle composé des trois lettres H, A et P, peut faire référence à :
 hydrocarbure aromatique polycyclique.

HAP est un code qui peut faire référence à :
 Whitsunday Kontiki Resort, dans le Queensland, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Hap peut faire référence à :
 Hap, le surnom de Hap Sharp, un coureur automobile américain ;
 Rebecca Hap, une dessinatrice et scénariste de bande dessinée américaine.

Code IATA des aéroports